Thello (стилизованно пишется thellō) — оператор поездов, выполняющий международные рейсы между Францией и Италией. Основан в 2011 году, принадлежит итальянской государственной железнодорожной компании Trenitalia.

Первоначально создан как совместное предприятие между Trenitalia и Transdev, далее последний продал 33 % акций Thello своему итальянскому партнеру в 2016 году, предоставив Trenitalia полный контроль.

Ссылки 

 https://www.railwaygazette.com/nc/news/single-view/view/thello-brings-open-access-to-france.html

Железнодорожные компании Италии
Железнодорожные компании Франции
Железнодорожный транспорт Франции
Операторы общественного транспорта